Тре́кіно () — село у складі Байтерецького району Західноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр Трекінського сільського округу.

Населення — 1781 особа (2009; 1370 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Байтерецького району
Села Західноказахстанської області